For the Love of God – scultura di Damien Hirst del 2007
 For the Love of God – brano musicale di Steve Vai del 1990
 For the Love of God – film d'animazione del 2007 diretto da Joe Tucker